Silvestre ist der Familienname folgender Personen:
 Edney Silvestre (* 1950), brasilianischer Journalist und Schriftsteller
 Fábio Silvestre (* 1990), portugiesischer Radrennfahrer
 Franck Silvestre (* 1967), französischer Fußballspieler
 Israël Silvestre (1621–1691), französischer Maler und Kupferstecher
 Jean Silvestre (1889–1945), belgischer römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Léon Silvestre (1896–1965), französischer Politiker
 Louis de Silvestre (1675–1760), französischer Maler
 Manuel Fernández Silvestre (1871–1921), spanischer General
 Manuel Silvestre (* 1965), spanischer Wasserballspieler
 Matías Silvestre (* 1984), argentinischer Fußballspieler
 Mikaël Silvestre (* 1977), französischer Fußballspieler
 Paul-Armand Silvestre (1837–1901), französischer Schriftsteller und Literaturkritiker
 Paulo Sérgio Silvestre do Nascimento (* 1969), brasilianischer Fußballspieler, siehe Paulo Sérgio
 Sonia Silvestre (1952–2014), dominikanische Sängerin
 Vinicius Silvestre (* 1994), brasilianischer Fußballtorhüter 

Silvestre ist 
 die französische, portugiesische und spanische Variante des Vornamens Silvester, siehe Silvester (Vorname)

Siehe auch:
 Silvestri